Ел Монтесиљо има више значења:

 Ел Монтесиљо (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Монтесиљо (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Монтесиљо, Лос Агире (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Монтесиљо (Санта Марија де лос Анхелес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Монтесиљо (Тапалпа), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Монтесиљо (Ваље де Гвадалупе), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Монтесиљо (Тетела дел Волкан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ел Монтесиљо (Калера), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику